Hiltz ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick James Hiltz (* 1954), Primas der Anglican Church of Canada
 Nichole Hiltz (* 1978), US-amerikanische Filmschauspielerin
 William Hiltz (1873–1936), Bürgermeister von Toronto

Siehe auch:
 Hilz
 Hils (Begriffsklärung)